R-176 (Rusland), ook: Vjatka, een federale autoweg in Rusland
 Vjatka (rivier), een rivier in Rusland, zijrivier van de Kama
 Kirov (oblast Kirov) (tot 1934: Vjatka), een stad in Rusland
 Oblast Kirov, een district in Rusland, voorheen oblast Vjatka 
 Vjatka (scooter), een Russische kopie van de Vespa scooter
 Vjatka (paard), een stevig werkpaard uit de regio Vjatka
 Vjatka (dialect), een dialect van het Russisch